Windhager ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Windhager (* 2001), österreichischer Fußballspieler

 Günther Windhager (* 1964), österreichischer Kultur- und Sozialanthropologe und Biograf
 Juliane Windhager (1912–1986), österreichische Schriftstellerin
 Maria Windhager (* 1967), österreichische Juristin und Medienanwältin
 Reinhard Windhager (* 1957), österreichischer Orthopäde und Wissenschaftler

Siehe auch:
 Windhagen (Begriffsklärung)